Az R7-es autóút (csehül dálnice D7) egy gyorsforgalmi út Csehországban, amely északnyugati irányba halad Prágától Chomutovig.

Fekvése

Története

Csomópontok és pihenőhelyek

Hidak

Díjfizetés

Külső hivatkozások 
 Az R7-es autóút 

Csehország gyorsforgalmi útjai